Instituto de Aeronáutica e Espaço  – Istituto di Aeronautica e Spazio, ente spaziale brasiliano
 International Aero Engines  – azienda aeronautica
 Izqiuerda Anticapitalista Europea  – Sinistra Anticapitalista Europea, rete di movimenti politici europei